Micheal Haley (né le  à Guelph, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière 
Après une carrière junior dans la Ligue de hockey de l'Ontario, il débuta chez les professionnels dans la ECHL au terme de la saison 2006-2007. Plus tard, il se joignit aux Sound Tigers de Bridgeport de la Ligue américaine de hockey. Son passage chez les Sound Tigers lui ouvrit les portes de la Ligue nationale de hockey où il joua une première fois le  avec les Islanders de New York. Après un passage de deux saisons avec les Rangers de New York où il joue principalement avec leur club affilié, Haley s'entend le  avec les Sharks de San José.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Sting de Sarnia ||LHO ||43 ||3 ||3 ||6 ||32 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2003-2004 ||Sting de Sarnia ||LHO ||51 ||8 ||8 ||16 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Sting de Sarnia ||LHO ||61 ||14 ||16 ||30 ||122 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Sting de Sarnia ||LHO ||23 ||2 ||6 ||8 ||83 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || St. Michael's Majors de Toronto ||LHO ||30 ||12 ||0 ||12 ||78 ||4 ||0 ||1 ||1 ||11
|-
|2006-2007 ||St. Michael's Majors de Toronto ||LHO ||68 ||30 ||24 ||54 ||174 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Stingrays de la Caroline du Sud ||ECHL ||7 ||5 ||1 ||6 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Grizzlies de l'Utah ||ECHL ||28 ||11 ||8 ||19 ||115 ||14 ||7 ||6 ||13 ||49
|-
|2007-2008 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||36 ||2 ||2 ||4 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||45 ||5 ||3 ||8 ||99 ||5 ||1 ||0 ||1 ||10
|-
|2009-2010 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||65 ||6 ||8 ||14 ||196 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2009-2010 ||Islanders de New York ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||50 ||12 ||10 ||22 ||144 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Islanders de New York ||LNH ||27 ||2 ||1 ||3 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||51 ||15 ||10 ||25 || 125||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2011-2012 ||Islanders de New York ||LNH ||14 ||0 ||0 ||0 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Whale du Connecticut ||LAH || 69|| 10||13 || 23||170 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Rangers de New York ||LNH || 9|| 0|| 0|| 0|| 12|| 2||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2013-2014 || Wolf Pack de Hartford ||LAH || 53|| 7||11 || 18|| 131||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Sharks de Worcester || LAH || 68 || 18 || 13 || 31 || 106 || 4 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
|2014-2015 || Sharks de San José || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 11 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Barracuda de San José || LAH || 41 || 12 || 11 || 23 || 52 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Sharks de San José || LNH || 16 || 1 || 0 || 1 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sharks de San José || LNH || 58 || 2 || 10 || 12 || 128 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Panthers de la Floride || LNH || 75 || 3 || 6 || 9 || 212 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Panthers de la Floride || LNH || 24 || 1 || 2 || 3 || 30 || - || -  || -  || - || -
|-
| 2018-2019 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 2 || 1 || 1 || 2 || 7 || - || - || -  || - || -
|-
| 2018-2019 || Sharks de San José || LNH || 19 || 1 || 2 || 3 || 45 || 11 || 0  || 0  || 0 || 18
|-
| 2019-2020 || Rangers de New York || LNH || 22 || 1 || 0 || 1 || 50 || - || - || -  || - || -
|-
| 2020-2021 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 5 ||- ||- ||- ||- ||-

| 274 || 11 || 21 || 32 || 692 || 13 || 0 || 0 || 0 || 18

Notes et références 

Naissance en mars 1986
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des St. Michael's Majors de Toronto
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Sharks de San José
Joueur du Barracuda de San José
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Sénateurs d'Ottawa